Der Herzog von Reichstadt – film del 1920 diretto da Hans-Otto Löwenstein
Der Herzog von Reichstadt – film del 1931 diretto da Victor Tourjansky